Richard Schrock – chimico statunitense, premio Nobel per la chimica 2005
 Stephan Schröck – calciatore tedesco naturalizzato filippino
 Tobias Schröck – calciatore tedesco